Shtandart (schip, 1703)
 Standart (schip, 1896)
 Sjtandart (schip, 1999)